Municipio de Bancroft puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bancroft (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Bancroft (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.